Backus Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Backus Lake (Michigan), im Roscommon County
 Backus Lake (Minnesota), im Itasca County